Анато́лий Го́лубев:
 Голубев, Анатолий Васильевич (1929—2010) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Голубев, Анатолий Дмитриевич (1935—2020) — советский российский журналист, писатель.